Maczkó József, Maczkó I (Budapest, 1929–) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
A játékvezetésből Budapesten vizsgázott. Vizsgáját követően a Budapesti Labdarúgó-szövetség (BLSZ) keretében tevékenykedett. Az MLSZ Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével NB III-as, majd 1968-tól NB II-es, 1972-től NB I-es játékvezető. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. Visszaminősítéssel NB II-es bíróként szolgált. 1974-ben Győri László első NB I-es mérkőzésén 2. számú partbíró. A kor elvárása szerint az egyes számú partbíró játékvezetői sérülésnél átvette a mérkőzés irányítását. A nemzeti játékvezetéstől 1974-ben visszavonult.

NB I-es mérkőzéseinek száma: 1

Az 1972. június 25. napján megrendezésre kerülő Vasas SC - VM Egyetértés mérkőzésre dr. Kamarás István játékvezető volt jelölve, aki nem érkezett meg a mérkőzés helyszínére. A két csapat vezetője kérte meg, hogy az asszisztensként jelölt Maczkó vezesse le a mérkőzést.

Jegyzetek

Források 

1929-ben született személyek
Élő személyek
Budapesten született személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők